

Geografia
 Contea di Bartholomew – contea dell'Indiana (Stati Uniti d'America)

Onomastica
 Bartholomew – forma inglese del nome proprio di persona Bartolomeo

Persone
 Dave Bartholomew (1918-2019) – musicista, produttore discografico e compositore statunitense
 Freddie Bartholomew (1924-1992) – attore irlandese naturalizzato statunitense
 John George Bartholomew (1860-1920) – cartografo e geografo scozzese
 Pablo Bartholomew (1955) – fotografo indiano
 Reginald Bartholomew (1936-2012) – diplomatico e ambasciatore statunitense
 Rodney Bartholomew (1989) – cestista statunitense
 Summer Bartholomew (1951) – modella statunitense
 Wayne Bartholomew (1954) – surfista australiano

Altro
 Orso Bartholomew – personaggio della serie manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda